Le Gévaudathlon est un raid multi-sports par équipes de deux concurrents plus une assistance qui a lieu chaque printemps, en terre du Gévaudan (Lozère).
Les concurrents s'affronteront pendant trois jours en participant à des épreuves de course à pied, de course d'orientation, de VTT, de canoë et autres épreuves surprises.

À l'issue de chaque épreuve, les équipes marquent des points selon le type et la difficulté de l'épreuve. L'équipe marquant le plus de points tout au long des trois jours remporte le Gévaudathlon.

Histoire 
L'association Azimut Gévaudan, organisatrice du Gévaudathlon, a été créée en 1997. Elle est composée d’une équipe de personnes désirant promouvoir la Lozère et plus particulièrement les terres du Gévaudan par son atout principal : la nature.
Passionnés de sport en général, mais plus particulièrement de VTT et de course d’orientation, les membres de l’association ont décidé de créer une épreuve aussi dure que la terre qu'elle traverse.
De par sa longueur (deux jours et demi d'efforts) mais également la variété des épreuves (course à pied, VTT, canoë, course d’orientation à pied, en VTT, nocturne, avec road-book, escalade, tyrolienne, etc), le Gévaudathlon a su imposer son style et devenir une référence nationale des raids multi-activités.

Azimut Gévaudan est affiliée à la fédération française de course d'orientation. Ainsi, toutes les épreuves d'orientation sont établies et tracées sur des cartes spécifiques (1/ ou 1/), en collaboration avec le comité départemental de course d'orientation de la Lozère.

Palmarès

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Événement sportif en Lozère
Raid nature